Kunki (gromada w powiecie gostynińskim)
 Kunki (gromada w powiecie tomaszowskim)